«Call Me» () — песня американской группы Blondie, написанная для фильма «Американский жиголо». Занимала первые места в чартах США, Канады и Великобритании. Входит в число 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.

История 
Композиция «Call Me» является основной музыкальной темой фильма Пола Шредера «Американский жиголо» 1980 года. Европейский диско-продюсер Джорджо Мородер обратился к Стиви Никс из Fleetwood Mac, чтобы она помогла сочинить песню и исполнила её для саундтрека, но та отказалась, так как подписала контракт с Modern Records и не могла работать с другими продюсерами. Мородер обратился к Дебби Харри из Blondie. Он показал Харри черновую версию инструментального трека «Man Machine». Харри нужно было придумать текст и мелодию. Дебби сделала это за несколько часов. После того как песня была готова, она была записана группой, продюсировал сам Джорджо Мородер. Оригинальная англоязычная версия песни также включает в себя строчку «Call me, my darling» на итальянском («Amore, chiamami») и французском языках («Appelle-moi, mon chéri»).

Сингл был выпущен в США в феврале 1980 года. Он достиг № 1 и держался в течение шести недель подряд. Был сертифицирован RIAA как «золотой» (один миллион проданных копий). Песня четыре недели была № 2 в хит-параде танцевальных хитов. В итоговом годовом чарте журнала Billboard за 1980 год сингл был назван № 1. Позже этот же журнал поставил песню на 44-е место среди 100 лучших песен всех времён. Через два месяца сингл вышел в Великобритании, где также достиг первой строчки.

В США песня была выпущена тремя различными звукозаписывающими компаниями: самая длинная версия (8:06) вышла на альбоме с саундтреком к фильму на Polydor Records, 7" и 12"-версии вышли на Chrysalis Records и испанская 12"-версия, на слова Бадди и Мэри МакКласки, была выпущена диско-лейблом Salsoul Records. Версия на испанском языке, под названием «Llámame», предназначалась для выпуска в Мексике и некоторых странах Южной Америки. Эта версия была также выпущена в США и Великобритании в 1993 году на сборнике Blonde and Beyond (лейбл Chrysalis Records/EMI). Ремикс песни «Call Me», выполненный Беном Либрандом, появился в 1988 году на ремикс-альбоме песен группы Once More into the Bleach. Этот ремикс выпускался в Великобритании и как отдельный сингл. В 2001 году оригинальная длинная версия песни появилась в качестве бонус-трека на переиздании альбома Autoamerican.

В августе 1980 года Дебби Харри записала эту песню вместе с The Muppet Band для программы «Маппет-шоу».

В 1981 году песня была номинирована на премию «Грэмми» за лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой.

Видеоклипы 
На песню существует два видеоклипа:
 Различные планы Дебби Харри на улицах Нью-Йорка, издавался на сборнике The Complete Picture: The Very Best of Deborah Harry and Blondie в 1991 году.
 Таксист за рулём Checker Taxi движется по улицам Манхэттена. В этом видео нет никого из участников группы. Издавался на сборнике The Best of Blondie в 1981 году.

История релизов

1980 год 
US, UK 7" (CHS 2414)
 «Call Me (Theme from American Gigolo)» (7" edit) — 3:32
 «Call Me» (7" instrumental) — 3:27

UK 12" (CHS 12 2414)
 «Call Me» (7" edit) — 3:32
 «Call Me» (Spanish version — 7" edit) — 3:32
 «Call Me» (7" instrumental) — 3:27

US 12" (Polydor PRO 124)
 «Call Me» (Theme from American Gigolo) — 8:04
 «Call Me» (12" instrumental) — 6:10

US 12" (Salsoul SG 341) [promo only]
 «Call Me» (Spanish version, extended) — 6:23
 «Night Drive» (Reprise) — by Giorgio Morodor — 6:10

1989 год 
UK 7" (CHS 3342-1)
 «Call Me» (Ben Liebrand Remix) — 7:09
 «Call Me» (Original Version) — 3:31

UK 12" (CHS 12 3342)
 «Call Me» (Ben Liebrand Remix) — 7:09
 «Backfired» (Bruce Forrest And Frank Heller Remix) — 6:03
 «Call Me» (Original Version) — 3:31

UK CD (CHSCD 3342)
 «Call Me» (Ben Liebrand Remix) — 7:09
 «Backfired» (Bruce Forrest And Frank Heller Remix) — 6:03
 Performed by Debbie Harry
 «Call Me» (Original Version) — 3:31
 «Hanging on the Telephone» — 2:23

Позиции в чартах

Чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Ремикс-версия 1988 года

Сертификация

Кавер-версии 
 В 1980 году песню исполнила немецкая певица Марианна Розенберг.
 В 1986 году группа Until December из Сан-Франциско записала песню для своего одноимённого альбома.
 В 1997 году а капелла-группа Da Vinci’s Notebook записала эту песню для своего альбома Bendy’s Law.
 В 1997 году финская группа The 69 Eyes записала песню для альбома Wrap Your Troubles in Dreams.
 В 1999 году Emilia Mojello записала кавер-версию этой песни для комедийного фильма Майка Митчелла «Мужчина по вызову».
 В 2001 году инди-панк группа Squatweiler записала эту песню для сборника How Many Bands Does It Take to Screw up a Blondie Tribute.
 В 2001 году Никка Коста исполнила песню для саундтрека комедийного фильма Бена Стиллера «Образцовый самец».
 В 2001 году группа The Box Tops записала кавер для сборника When Pigs Fly: Songs You Never Thought You’d Hear.
 В 2002 году синти-поп-группа I Am the World Trade Center записала песню для альбома The Tight Connection.
 В 2002 году Тиффани записала песню для сборника Platinum Girl: A Tribute to Blondie.
 В 2005 году Лиа Делария записала кавер для джаз-альбома Double Standards.
 В 2008 году австралийская певица Тина Арена записала песню для альбома Songs of Love & Loss 2.
 В 2008 году британская певица Скай Эдвардс совместно с Марком Колленом из французской группы Nouvelle Vague записали кавер-версию для альбома Hollywood, Mon Amour.
 В 2009 году американская металкор-группа In This Moment выпустила кавер-версию синглом.
 Шотландская инди-группа Franz Ferdinand исполнила песню для благотворительного альбома War Child Presents Heroes.
 В 2010 году британская певица Саманта Фокс и итальянская певица Сабрина выпустили танцевальную версию этой песни синглом.
 В 2014 году Blondie перезаписали эту песню (с Джорджо Мородером в качестве продюсера) для сборника Greatest Hits Deluxe Redux 2-дискового альбома Blondie 4(0) Ever.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1980 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы Chrysalis Records
Синглы Polydor Records
Песни из кинофильмов
Феминистические песни
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Многоязычные песни
Песни 1980 года
Песни Blondie
Песни, написанные Дебби Харри
Песни дэнс-рока
Песни новой волны
Песни, написанные Джорджо Мородером